Nederland
Grote Kerkstraat (Culemborg)
Grote Kerkstraat (Harlingen)
Grote Kerkstraat (Leeuwarden)
Grote Kerkstraat (Roermond)
Grote Kerkstraat (Sneek)
Grote Kerkstraat (Venlo)

Suriname
Grote Kerkstraat (Paramaribo)